Chris Sutton – calciatore inglese
Chris Sutton – ciclista australiano